Акамацу Міцусуке — самурайський полководець 15 століття, син Акамацу Йосінорі, голова роду Акамацу.
Акамацу Міцусуке — самурайський полководець 15 століття, син Акамацу Міцунорі, онук Акамацу Норісуке старшого.

Міцусіке
Сторінки зі списками однофамільців-тезок